De Football League Cup 1981/82, om sponsorredenen ook bekend als de Milk Cup, was de 22ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 31 augustus 1981 en eindigde op 13 maart 1982 met de tweede finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter Peter Willis. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1981/82
Finale League Cup 1982
Engels voetbalkampioenschap 1981/82

Bekervoetbal 1981/82
1982